Władcy wszechświata (zabawki)
 Władcy wszechświata (film)